Muramasa puede referirse a:
 Sengo Muramasa, espadero japonés.
 Mura Masa, músico guerneseyés-británico.
 Muramasa: The Demon Blade, videojuego de rol de acción japonés.